Fatma Sultan může být:

 Fatma Sultan (dcera Selima I.)
 Fatma Sultan (dcera Selima II.)
 Fatma Sultan (dcera Murada III.)
 Fatma Sultan (dcera Ahmeda III.)
 Fatma Sultan (dcera Abdulmecida I.)
 Fatma Sultan (dcera Murada V.)